Jim Bob Duggar, Amerikaans politicus en vader van de familie Duggar die wordt gevolgd in de serie Ons leven met 19 kinderen
 Michelle Duggar, moeder van de familie Duggar
 Jammu, stad in India die ook wel Duggar wordt genoemd
 Jammu, district in India die ook wel Duggar wordt genoemd